Mikael Johansson est le nom plusieurs personnalités :
 Mikael Johansson (1966-), joueur de hockey sur glace suédois.
 Mikael Johansson (1985-), joueur de hockey sur glace suédois.